De Bleekweide (organisatie), is een psychotherapeutisch therapie en opleidingscentrum in het Groot Begijnhof te Gent.
De Bleekweide (televisieserie), is een tv-serie van Woestijnvis opgenomen in het bovengenoemde centrum.